Celerina (geslacht), geslacht van stekelhuidigen
 Celerina (plantengeslacht), plantengeslacht uit de Acanthusfamilie
 Celerina/Schlarigna, Zwitserse gemeente